La Nuit des hulottes peut désigner :
La Nuit des hulottes, un roman de Gilbert Bordes paru en 1991, lauréat du grand prix RTL-Lire ;
La Nuit des hulottes, le téléfilm de Michaëla Watteaux adapté en 1999 du roman.